La pellicola invertibile, realizzata in materiale invertibile, può riferirsi a:
Pellicola fotografica, utilizzata in fotografia
Pellicola cinematografica, utilizzata nel cinema